В списке представлены президенты Конфедерации и вице-президенты Федерального совета Швейцарии (, , , ), официально — Швейцарская Конфедерация (, , , , ), состоящей из 20 кантонов и 6 полукантонов федеративной республики с федеральными властями в Берне. Современное государственное устройство страны восходит к , которой фактически были установлены федеративные отношения между кантонами с наличием обладающих большими полномочиями центральных органов власти. Подверженность её конституционного права частому изменению (как путём внесения поправок в действующие тексты конституций, так и путём полного пересмотра, осуществлённого в  и , не влияла на основы государственного устройства Швейцарии.

Коллективным главой государства в Швейцарии является Федеральный совет, состоящий из 7 равноправных членов, избираемых Федеральным собранием и являющихся также главами федеральных департаментов. Ежегодно Федеральным собранием из числа членов Федерального совета выбирется Президент Конфедерации (или федеральный президент, , , , . Президент является наиболее высокопоставленным официальным лицом, председательствует на заседаниях Федерального совета (с решающим голосом при равенстве голосов) и выполняет представительские функции, которые в других странах являются прерогативой главы государства, однако остаётся первым среди равных и не имеет власти над остальными шестью членами Совета.

Избираемый одновременно с ним по той же процедуре Вице-президент Федерального совета (, , , ) на следующий год, как правило, является основным кандидатом на избрание президентом Конфедерации.

Местом работы Федерального собрания и Федерального совета, президента Конфедерации и вице-президента Федерального совета является открытый 1 апреля 1902 года в Берне Федеральный дворец.

В стране официально используются 4 языка: с 1798 года немецкий (в обиходе — его швейцарский вариант) и французский языки, с 1803 года — итальянский язык, с 1938 года — романшский язык. В соответствии с этим иноязычные имена и наименования показаны на языках, имевших официальный статус в соответствующем периоде.

Список 
В списке показаны лица, замещавшие посты президента Конфедерации и вице-президента Федерального совета Швейцарии. Срок их полномочий, если это не оговорено специально в комментариях, начинался 1 января и истекал 31 декабря соответствующего года. Как правило, вице-президенты Федерального совета на следующий год избираются президентами Конфедерации, поэтому для них указаны годы исполнения президентских полномочий, — в записях за эти годы показаны их годы жизни и оригинальные имена. Если лицо в последующем не занимало президентский пост, то для вице-президентов Федерального совета указаны годы жизни, оригинальные имена, а также причина, воспрепятствовавшая его избранию на пост президента Конфедерации. Для президентов Конфедерации указан также представляемый ими кантон или полукантон.

Легенда партийной принадлежности:

Примечания 
Комментарии

Источники

См. также 
 Президент Швейцарии
 Список глав Швейцарии
 Список членов Федерального совета Швейцарии

Литература

Ссылки 
 Список президентов Конфедерации и вице-президентов на сайте Федерального совета (архивная копия 2022-06-13)
 Список партийного представительства в Федеральном совете Швейцарии на его сайте (архивная копия 2022-06-18)
 Список кантонального представительства в Федеральном совете Швейцарии на его сайте (архивная копия 2022-06-18)
 Список глав Швейцарии (архивная копия 2021-05-11)
 Список глав Швейцарии (архивная копия 2022-01-10)

Швейцария
Списки персоналий Швейцарии